JRA – codice aeroportuale IATA del New York Ny/newark W 30th St., New York, Stati Uniti